Публій Корнелій Руфін () — давньоримський політичний, державний та військовий діяч Римської республіки, консул 290 до н. е. та 277 до н. е., диктатор близько 291 — 285 до н. е. Прапрадід Луція Корнелія Сулли.

Біографія 
Походив з роду Корнеліїв. Імовірно, був сином Публія Корнелія Руфіна, диктатора 333 до н. е.. У 290 до н. е. обрано консулом, отримав тріумф за перемогу над самнітами. У період між 291 та 285 до н.е. обіймав посаду диктатора, імовірно rei gerundae causa, тобто «для ведення війни». 

У 277 до н. е. обраний консулом вдруге та відзначився у Пірровій війні, узявши за допомогою військових хитрощів розташовані на півострові Калабрія Кротон та Локри.

У 275 до н.е. був вигнаний цензором Гаєм Фабріціо Лусціном з сенату за порушення законів про розкіш — цензор виявив у нього більшу за дозволену за законом кількість срібних виробів.

Примітки

Посилання 
 Публий Корнелий Руфин в Smith's Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology

Консули Римської республіки
Корнелії